Кашиас до Сул () е град в щата Риу Гранди ду Сул, Южна Бразилия. Населението му е 427 858 жители (2007 г.), а площта 1643 кв. км. Основан е от италиански емигранти на 20 юни 1890 г. Получава статут на град на 1 юни 1910 г. Намира се на 817 м н.в. Пощенският му код е 95000-000, а телефонния +55 54. Градът разполага с университет от 1976 г.

Население

Личности 
 Родени
 Густаво Кампаняро (р. 1992), бразилски футболист

Селища в Рио Гранди до Сул